John Sheppard peut désigner :
 John Sheppard (v. 1515-1559/1560), organiste et compositeur anglais ;
 John Sheppard, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate Atlantis ;
 John Sheppard (1903-1969), joueur de hockey sur glace.